9,99 $ — мультфильм в жанре кукольная анимация совместного производства Израиля и Австралии.

Сюжет 
Сюжет фильма крутится вокруг Дэйва Пека, безработного 28-летнего парня, который живёт со своим отцом ищет Смысл жизни. Разглядывая журнал, Дэйв находит рекламу книги о смысле жизни всего за 9,99 $. Дом, в котором живёт Дэйв, населяют самые разные персонажи — пенсионер, приютивший ангела-бродягу, вечный студент с тремя пятисантиметровыми друзьями, фокусник на пенсии, топ-модель с необычными сексуальными предпочтениями, и маленький мальчик, который полюбил свою свинью-копилку, мистера Квеллера. Каждый из них по своему ищет смысл жизни.

В ролях 
 Джеффри Раш — Ангел / Бродяга
 Энтони Лапалья — Джим
 Samuel Johnson — Дэйв
 Клодия Кэрван — Мишель
 Джоэл Эдгертон — Рон
 Барри Отто — Альберт
 Лианна Валсман — Танита
 Бен Мендельсон — Ленни
 Джэйми Катсаматсас — Зак

Награды и номинации 
 Приз зрительских симпатий на фестивале FICCO-2009
 Награда фестиваля EXXONMOBIL лучшей женщине-режиссёру на фестивале FICCO-2009
 Приз Anima BeTV — 2009 за лучший художественный мультфильм.
 Гран-при фестиваля анимационных фильмов Монстра-2009 (Лиссабон, Португалия)

Фильм был номинирован на премию Энни как лучший анимационный фильм, и в номинации за лучшую режиссуру.

См. также 
 Список самых кассовых кукольных мультфильмов

Примечания

Ссылки 
 

Полнометражные мультфильмы Австралии
Мультфильмы Израиля
Пластилиновые мультфильмы
Мультфильмы 2008 года
Фильмы Израиля 2008 года
Фильмы Австралии 2008 года